Скіфія — назва кількох етнополітичних об'єднань, очолюваних кочовиками скіфами-сколотами в різні часи на різних територіях від Нижнього Подунав'я до Закавказзя, згодом розповсюджена на території та етноси, які не мали жодного відношення власне до скіфів-сколотів.
 Скіфія — щоквартальний літературно-художній альманах.
 Скіфія — пам'ятна біметалева монета зі срібла і золота, випущена Національним банком України, яка введена в обіг 2001 року.
 Скіфія — фірмовий пасажирський поїзд № 53/54 сполученням Дніпро — Одеса — Дніпро.
 Скіфія — Херсонська обласна державна телерадіокомпанія.

Див. також 
 Велика Скіфія